Effingham County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Effingham County (Georgie) – okres státu Georgie
 Effingham County (Illinois) – okres státu Illinois